GaN — нитрид галлия
 GAN — Генеративно-состязательная сеть
 GAN — концепция утилитарной сети общего доступа (англ.)